Sine steht für:

 Sine (Fluss), auch Siin, im westafrikanischen Senegal 
 Reich von Sine, historischer Wolof-Staat im heutigen Senegal
 Sine, kurdischer Name der iranischen Stadt Sanandadsch

Personen:
 Siné (Maurice Albert Sinet; 1928–2016), französischer Zeichner und Satiriker
 Johann Sine (?–1467), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

SINE steht für:
 Short Interspersed Nuclear Element, DNA-Sequenzen im Genom

Siehe auch
 Sine Saloum National Park (Senegal)
 Sinne (Begriffsklärung)